Esta é uma lista de futebolistas do Grupo Desportivo Sagrada Esperança.

Por ano

2016 
Atualizado até 18 de Janeiro de 2016.

2017 
Guarda-Redes: Yuri, Carlos, Carlitos.
Defesas:Jeferson, Bugos Jonas, Beni, Lulas, Pingo, Edson, Dinis, Denilson, Seth Owusu, Custódio, Edgar Hebo
Médios:Dani Traça, Francis, Casya, Capita, Ayala, Rolli, Miranda, Matias, Cachi, Djamin, Adó Pena, Tresor I.
Avançados:Filipe, Guedes, Jacek Magdziński, Joca, Panilson, Patrick Apataki, Lelas, Femi, Jaime Poulson, Chole.

Grupo Desportivo Sagrada Esperança